Ари́сага () — испанская и латиноамериканская фамилия. Известные носители:

 Арисага, Оскар (род. 1957) — перуанский футболист, защитник, игрок футбольного клуба «Atlético Chalaco», член национальной сборной Перу, участник чемпионата мира по футболу 1982 года.
 Арисага, Рафаэль Мария (1858—1933) — эквадорский политический деятель, поэт, писатель.
 Арисага, Родольфо (1926—1985) — аргентинский композитор, педагог, музыкальный критик.
 Арисага, Франсиско (1900—1964) — эквадорский поэт и писатель. Президент Эквадора (1925—1926).